Geografia:
 Baltimore, ciutat independent a l'estat estatunidenc de Maryland.
 Baltimore (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Baltimore (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Lansdowne-Baltimore Highlands, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland.
 New Baltimore (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 North Baltimore, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Biografies:
 David Baltimore (Nova York, 1938), microbiòleg i professor universitari nord-americà.
 Mestre de Baltimore, miniaturista i pintor gòtic d'identitat desconeguda, actiu a Catalunya durant el .
 Esport:
 Baltimore Bullets (1947-1955), equip de bàsquet situat a Baltimore (Maryland)
 Baltimore Ravens, franquícia de futbol americà amb seu a Baltimore (Maryland)
 Baltimore Sportif Club, club haitià de futbol de la ciutat de Saint-Marc.
 Baltimore Orioles, club professional de beisbol estatunidenc de la ciutat de Baltimore.
 Miscel·lània: The Baltimore Sun, diari estatunidenc de Baltimore, Maryland, fundat el 1837.